Gamona puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asphodelus aestivus; 
 el nombre común de la planta Asphodelus albus;
 el nombre común de la planta Asphodelus macrocarpus.
 el nombre común de la planta Scilla automnalis.